Пель-е-Дер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.
 Пель () — громада в Німеччині, розташована в землі Баварія.

Див. також 
 Бюссі-ла-Пель